Kučín può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Kučín, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
 Kučín, comune del Distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov